Деева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Деева, Дарья Сергеевна (род. 1990) — российская пловчиха.
 Деева, Ирина Савельевна (1886—1965) — советский театральный режиссёр.
 Деева, Надежда Николаевна (род. 1951) — украинский политик, губернатор Днепропетровской области, заместитель министра обороны Украины.
 Деева, Наталия Николаевна — пианистка, композитор, музыковед, профессор Московской консерватории.
 Деева, Ольга Александровна (род. 1958) — глава города Владимир.